Gornal – wieś w obwodzie kurskim (Rosja)
 Gornal – wieś w Anglii